De manière générale, une tromperie est  une imposture, d'une manière plus spécifique le terme est utilisé pour caractériser l'adultère.
 Dans les sports de combat, une tromperie est un procédé permettrant de surprendre l'adversaire.
 En éthologie, la tromperie animale est la transmission de fausses informations d'un animal à un autre

Arts 
 Tromperie est un roman de Philip Roth paru en 1990.
 Tromperie ou Manipulation, un film de Marcel Langenegger sorti en 2008.
 Tromperie, un film d'Arnaud Desplechin, adapté du roman de Philip Roth et sorti en 2021.

Homonymie de titre